

Села:
 Самусіївка — село у Полтавській області, Кременчуцький район
 Самусіївка — колишнє село, затоплене Кременчуцьким водосховищем. Нині в межах вод на частині Кіровоградської області, Світловодський район.